El Seven de la República 2019 fue la 36.ª edición del torneo de rugby 7 que se realiza anualmente en Argentina entre seleccionados de las uniones regionales del país, a los que -en la modalidad masculina- se agregaron selecciones de Uruguay, Chile y Paraguay. Se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, organizada por la UAR y la por la Unión Entrerriana de Rugby. Se disputó en modalidad femenina los días 30 de noviembre y primero de diciembre, mientras que la modalidad masculina se disputó los días 7 y 8 de diciembre. Los equipos campeones fueron las selecciones de la Tucumán en ambas modalidad femenina y masculina. Fue la primera temporada en la que la modalidad femenina se disputó en días distintos que la modalidad masculina.

Seven femenino

Seven masculino

Véase también 

 Seven de la República Femenino Juvenil 2019

Referencias 

R2019
Rugby en Argentina en 2019
Rugby en la provincia de Entre Ríos
Deporte en Paraná (Argentina)